São Mamede ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Mamede (Batalha)
 São Mamede (Évora)
 São Mamede (Lissabon)
 São Mamede de Coronado
 São Mamede de Escariz
 São Mamede de Este
 São Mamede de Infesta
 São Mamede de Negrelos
 São Mamede de Recezinhos
 São Mamede de Ribatua

in Brasilien:
 São Mamede (Paraíba)